Аунапу — фамилия:

 Аунапу, Евгений Михайлович (1934—1999) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Аунапу, Тамара Фердинандовна (1938—2020) — советская учёная.
 Аунапу, Фердинанд Фердинандович (1909—1979) — советский учёный.

См. также 
 Анапау